Langager kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Langager (Birkende Sogn) – en bebyggelse i Birkende Sogn
 Langager (Ebeltoft Sogn) – en bebyggelse i Ebeltoft Sogn
 Langager (Fraugde Sogn) – en bebyggelse i Fraugde Sogn
 Langager (Melby Sogn) – en bebyggelse i Melby Sogn
 Langager (Ryde Sogn) – en bebyggelse i Ryde Sogn
 Langager (Skodborg Sogn) – en bebyggelse i Skodborg Sogn
 Langager (Uldum Sogn) – en bebyggelse i Uldum Sogn
 Langager (Vejlby Sogn) – en bebyggelse i Vejlby Sogn